Miejscowości w Kanadzie:
 Toronto – stolica prowincji Ontario
Miejscowości w USA:
 Toronto – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Toronto – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Woodson
 Toronto – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Toronto – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
Gminy w USA:
 Toronto (ang. Toronto Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Woodson
Inne:
 Toronto – grupa muzyczna z Torunia
W Wielkiej Brytanii:
 Toronto – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)